Areka kan syfta på:

 Arekapalmssläktet
 Āreka, ort i Etiopien